L'edizione 2001-2002 della Prva makedonska fudbalska liga vide la vittoria finale del Vardar.

Capocannoniere del torneo fu Miroslav Đokić (Pobeda), con 22 reti.

Classifica finale

Play-off

Play-out

Verdetti
Vardar Campione di Macedonia 2001-2002.
Makedonija Gjorče Petrov e Osogovo Kočani retrocesse in Vtora Liga.

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
Campionato macedone di calcio